Borboni, famiglia reale

Rami cadetti 
 Borboni di Francia
 Borboni di Napoli
 Borboni di Parma
 Borboni di Spagna

Altro 
 Paola Borboni– attrice italiana (1900-1995)
 Pietro Carlo Borboni – architetto svizzero (1720-1773)

Pagine correlate
 Borbone (disambigua)